Brasil
 Igreja de Nossa Senhora do Amparo (Diamantina) - no Brasil
 Igreja de Nossa Senhora do Amparo (Olinda) - no Brasil
 Igreja de Nossa Senhora do Amparo (Valença) - no Brasil
Portugal
 Igreja de Nossa Senhora do Amparo (Algarvia) - em Portugal
 Igreja de Nossa Senhora do Amparo (Benfica) - em Portugal
 Igreja Paroquial de Válega ou Igreja de Nossa Senhora do Amparo

Desambiguações de templos